Etame ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Jacques Etamé (* 1966), französische-kamerunischer Fußballspieler
 Mbilla Etame (* 1988), kamerunischer Fußballspieler
 Pierre-François Etame (* 1994), kamerunischer Fußballspieler